Birmingham Classic 2016 — 35-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2016 году турнир прошёл с 13 по 19 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Общая информация 
Одиночный турнир собрал трёх представительниц топ-10. Первым номером посева стала Агнешка Радваньская (№ 3 в мире на тот момент). Польская теннисистка выбыла уже на старте, проиграв в первом раунде Коко Вандевеге из США. Прошлогодняя чемпионка Анжелика Кербер защищала титул под вторым номером посева, однако в четвертьфинале уступила шестому номеру посева Карле Суарес. По итогу титул достался седьмому номеру посева Мэдисон Киз, которая в финале переиграла Барбору Стрыцову. В основном турнире приняла участие одна представительница России — Анастасия Павлюченкова, проигравшая в первом же раунде Елене Остапенко.

Парный приз разыграли две несеянные пары. Титул достался чешской паре Каролина Плишкова и Барбора Стрыцова, которые в финале переиграли Ваню Кинг и Аллу Кудрявцеву. Прошлогодние чемпионки Гарбинье Мугуруса и Карла Суарес Наварро не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Мэдисон Киз обыграла  Барбору Стрыцову со счётом 6-3, 6-4.
 Киз выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.
 Стрыцова сыграла 2-й одиночный финал в сезоне и 7-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Парный турнир 
  Каролина Плишкова /  Барбора Стрыцова обыграли  Ваню Кинг /  Аллу Кудрявцеву со счётом 6-3, 7-6(1).
 Плишкова выиграла 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Стрыцова выиграла 1-й парный титул в сезоне и 18-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Birmingham Classic

 WTA Тур 2016 года
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт 
 Профиль турнира на сайте WTA 

Великобритания
Теннис
Июнь 2016 года
2016